Это страница официальных результатов в беге на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 66 атлетов. Было проведено 9 предварительных забегов, 4 четвертьфинала, 2 полуфинала и, наконец, финальный забег, прошедший 8 августа 1983 года.

Медалисты

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований — 9,93 секунды — принадлежал Кэлвину Смиту и был установлен 3 июля 1983 года в Колорадо Спрингс, США.

Финал

Полуфиналы 
 Проводились 8 августа 1983 года

Четвертьфиналы 
 Проводились 7 августа 1983 года

Предварительные забеги 
 Проводились 7 августа 1983 года

Ссылки 
 Results

Бег
Бег на 100 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике